Харьковская хореографическая школа существует более 50 лет, и около 25 лет при ней действует единственный на Украине Детский балетный театр. В настоящее время это современный учебный комплекс, в котором изучают классическую, народную, современную хореографию, музыку, историю искусств, изобразительное творчество, актерское мастерство, вокал, фортепиано. Около 25 лет назад при хореографической школе было открыто подготовительное отделение, на котором по уникальной авторской программе обучают детей, начиная с 3-х лет. Малыши получают знания и навыки по музыке и танцу, гимнастике и изобразительному творчеству.

Юные танцоры выступали перед зрителями Украины, России, Германии, Франции, Финляндии, Австрии, США, Испании, Португалии, Египта, Канарских островов, Японии и Тайваня. За неполные три десятилетия существования Детского балетного театра было поставлено более 500 спектаклей, среди которых балеты «Щелкунчик», «Белоснежка и семь гномов», «Чипполино», «Золушка», «Волшебник Гарри и Снежная Королева», «Пиноккио»

Харьковская хореографическая школа инициировала и организовала Международный юношеский конкурс «Хрустальная туфелька» в 1995 году. С этого времени он проходит регулярно. Неизменным председателем жюри конкурса является художественный руководитель балета ХАТОБ, народная артистка Украины С. И. Колыванова.

История 
Харьковская хореографическая школа была создана в 1957 году на базе балетной студии при театре оперы и балета. Благодаря работе талантливых руководителей школа В. А. Балацкого, Л. А. Толкачевой, прекрасных педагогов школа стала одной из лучших, базируясь на классических традициях балета и хореографии. За это время было построено новое здание школы, открыт Детский балетный театр.

В настоящее время в Хореографической школе обучаются около 500 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Многие из учащихся становятся лауреатами и дипломантами национальных и международных конкурсов: «Юность балета» (Киев), «Фуэте Артека» (МДЦ Артек), «Одеські перлинки», «Галицька Терпсихора» (Львов), «Арабеск» (Пермь), «Танець без кордонів» (Киев), «Хрустальная туфелька» (Харьков) и др. Хореографическая школа дает прекрасную подготовку для будущих артистов балета, помогает разностороннему эстетическому образованию детей и подростков. Её выпускники успешно заканчивают известные хореографические училища (Санкт-Петербургское, Московское, Киевское, Минское, Пермское и др). Среди них — выпускники Высшей школы балета г. Штутгарта (Германия), Высшей школы балета при Венской опере (Австрия), солисты балета ведущих театров не только Украины, но и зарубежья.

Гастроли 
22 января 2020 воспитанники Детского балетного театра Харьковской хореографической школы вернулись с гастролей из Китая, где показали сказку «Белоснежка и семь гномов».

Как сообщили в театре, это был уже 11-й фестивально-гастрольный тур учащихся школы по Китаю, который состоялся в рамках сотрудничества театра с культурными организациями этой страны по программе «Открытые двери в искусство». 

Труппа Детского балетного театра под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Натальи Ржевской показала китайским детям сказку «Белоснежка и семь гномов». Поездка проходила в течение месяца - с 20 декабря 2019 года по 21 января 2020-го. Харьковская трупа посетила 14 крупнейших китайских городов, в том числе столицу КНР Пекин, где дала около 20 спектаклей.

Также в ходе поездки харьковские дети посетили мастер-класс китайских артистов балета и побывали в гостях у Национальной балетной труппы Китая, где приняли участие в гала-концерте по случаю 60-летия китайского балета.

Примечания

Детский балетный театр города Харькова 
Детский балетный театр хореографической школы – единственный на Украине. Его актерам от 9 до 17 лет. ОН был создан после успешной премьеры балета «Мальчиш Кибальчиш» на сцене ХАТОБа в 1981 году. В конце 80-х годов актеры детского театра начали выступать в ХАТОБе в новогодних программах и собственных постановках известных сказочных сюжетов: «Сказки персидского базара» («Али-баба и 40 разбойников»), «Сказки Оле Лукойе», «Гостья сказочного бала» и многие другие.
В 2007 году в честь Юбилея хореографической школы был реализован совместный проект Детского балетного театра, Харьковской музыкальной десятилетки и ХАТОБ им. Лысенко. Под руководством выпускника Харьковской хореографической школы, молодого балетмейстера Антона Удалова был поставлен балет «Детский альбом» на музыку П. И. Чайковского.

В репертуаре детского балетного театра спектакли и мюзиклы, разнообразные концертные программы. Театр был назван лучшим детским театром Европы и Азии.

Источники 
Харьковская хореографическая школа
Обучение в Харькове

Школы Харькова
Балетные школы Украины